Następujące osoby były arcybiskupami magdeburskimi:

Linki zewnętrzne 

 Kurzabriss der Magdeburger Erzbischöfe

Magdeburg
Religia w Magdeburgu